Абордаж:

 Абордаж — способ ведения морского боя во времена гребного и парусного флотов.
 Абордаж — российская пауэр-метал-группа.